Бахме́тьевская у́лица:

 Бахметьевская улица (Саратов)
 прежнее название улицы Образцова в Москве.